La neige tombait sur les cèdres (Snow Falling on Cedars), roman de David Guterson (1994) ;
 La neige tombait sur les cèdres (Snow Falling on Cedars), film américain de Scott Hicks (1999).